Lhome de Deníssova (també anomenat dona X) és una possible espècie d'homínid identificada per mitjà d'anàlisis d'ADN mitocondrial. El març del 2010, es va anunciar el descobriment de fragments d'os d'un individu jove que visqué fa uns 41.000 anys a la cova de Deníssova (Altai a Rússia), en una zona que estava habitada pels neandertals i els humans anatòmicament moderns. L'hominí de Deníssova seria descendent d'una antiga migració humana des de l'Àfrica diferent de les migracions ja reconegudes dHomo erectus, neandertals i humans moderns.

Cronologia de la descoberta 
 2010: Descoberta dels Hominins de Deníssova a partir de l’anàlisi del DNA contingut en un fragment d'os d’un dit i confirmat després per un molar.
 2012: Publicació del genoma complet denissovà.
 2015: Descoberta d’un segon molar atribuït a un denissovà.
 2018: L’anàlisi d’un fragment d’os trobat la cova de Deníssova, mostra per primera vegada un mestissatge entre una mare neandertal i pare denissovà.
 2019: Un fòssil trobat el 1980 en una cova del Tibet s’atribueix a un denissovà. És el primer trobat fora de la cova de Deníssova.
 2020: En els sediments de la mateixa cova del Tibet es troba DNA denissovà.

Referències

Bibliografia 
 .
 .
 .
 Hybrid speculation (en anglès)

Enllaços externs 

 X-woman one of a kind - Euronews 
 http://ngm.nationalgeographic.com/2013/07/125-missing-human-ancestor/shreeve-text  
 http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=denisovan-genome
 New Type of Ancient Human Found—Descendants Live Today? National Geographic. 

Homo del Plistocè